L'édition 2002 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du 22 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series Gold. Àlex Corretja remporte l'épreuve en simple, Robbie Koenig et Thomas Shimada celle en double.

Lauréats 
Àlex Corretja remporte son  et dernier titre en simple en battant en finale Juan Carlos Ferrero. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière de l'Espagnol. Il soulève ainsi son  de la saison.

En double, Robbie Koenig et Thomas Shimada remportent leur  ensemble en battant en finale Lucas Arnold Ker et Àlex Corretja. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2002
Sport en Autriche en 2002
Tennis masculin en 2002
Tennis en juillet 2002